Kück ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Kück (* 1956), deutscher Jazzmusiker und Komponist
 Eduard Kück (1867–1937), deutscher Philologe, Germanist, Sprachwissenschaftler, Gymnasialoberlehrer, Ethnologe und Schriftsteller
 Fritz Kück (1873–1974), deutscher Maler und Graphiker
 Gerd-Rüdiger Kück (* 1953), deutscher Verwaltungsbeamter und Staatsrat (SPD) in Bremen
 Hans Kück (1910–1945), deutscher Historiker und Stadtarchivar
 Heike Kück (* 1960), deutsche Biologin und Zoodirektorin
 Klaus Dieter Kück (* 1940), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Marcus Kück (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Marko Kück (* 1976), deutscher Fußballspieler